Az aerobik-Európa-bajnokság egy, az Európai Tornaszövetség (UEG) által szervezett verseny, amelyet minden páratlan évben rendeznek. Az UEG 1999-ben rendezte első Európa-bajnokságát.

Versenyek

Éremtáblázat

Jegyzetek

További információk 
 Sportaerobik az ueg-gymnastics.com honlapján

Sportversenyek